Die Libanesische Premier League 1990/91 war die 31. Spielzeit der höchsten libanesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Insgesamt traten 14 Mannschaften an. Titelverteidiger war der al-Ansar.

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Saison 1990/91 bei RSSSF.com

1990 91
Fußballsaison 1990/91